Самара може да се отнася за някое от следните понятия.

Топоними 
 Самара – връх (2108 м) във Витоша, България
 Самара – пещера в Родопите, България
 Самара – 2 реки в Русия
 Самара – река в Украйна
 Самара – град в Ирак
 Самара – град в Русия
 Самара – град в Коста Рика
 Самара – име на гр. Смара, Западна Сахара
 Самара – 6 села в Русия
 „Самара“ – квартали (№ 1, 2, 3) в Стара Загора

Други 
 Валерий Самара (р. 1965) – съветски и украински гребец (олимпиец)
 „Самара“ – руска телерадиокомпания (1958)
 „Самара“ – руска авиокомпания (1961 – 2009)
 „Самара“ – руска подводница (1993), проект 971 „Щука-Б“
 „Самара“ – индийски филм (1995)
 „Самара“ – руски сериал (2012)
 „Лада Самара“ – модели леки коли на „АвтоВАЗ“, Русия (1984-2013)
 26922 Самара – астероид

Вижте също 
 Самар – пояснение